Mitscherlich är ett tyskt efternamn, som burtis av bland andra:

 Alexander Mitscherlich, flera personer
 Alexander Mitscherlich (kemist) (1836–1918), tysk kemist
 Alexander Mitscherlich (psykolog) (1908–1982), tysk psykoanalytiker
 Andrea Ehrig-Mitscherlich (född 1960), hastighetsåkare på skridskor
 Christoph Wilhelm Mitscherlich (1760–1854), tysk klassisk filolog
 Eilhard Mitscherlich (1794–1863), tysk kemist och mineralog
 Eilhard Alfred Mitscherlich (1874–1956), tysk lantbrukskemist och växtfysiolog

Tyska efternamn